

Patronyme 
 Luc Hommel (1896-1960), écrivain belge
 Anne Hommel, conseillère en communication française
 Fritz Hommel (1854-1936), orientaliste allemand

Divers 
 La Hommel est une bière belge.
 Le Hommel était un remorqueur belge.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand
Patronyme belge
Patronyme luxembourgeois
Patronyme suisse